

Топоніми 
Скеля Софу

Персоналії 
Софу — японське прізвище.